Santa Cruz de las Flores puede referirse a:

Santa Cruz das Flores, Azores, Portugal.
Santa Cruz de las Flores (Tlajomulco de Zúñiga), Jalisco, México.
Santa Cruz de las Flores (San Martín de Hidalgo), Jalisco, México.